Pulau Atauro kan syfta på följande platser:

Östtimor 

 Atauro, ö, 
 Pulau Atauro (berg),